Robert Curtis McElhinney (né le  à London dans la province canadienne de l'Ontario) est un gardien de but canadien.

Biographie 
Il est repêché à la  position au total par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée de 2002. Malgré le début de sa carrière professionnelle en tant que remplaçant de Brent Krahn, les blessures récurrentes de Krahn permettent à McElhinney de devenir le gardien de but principal de l'Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha en 2005-2006, dans la Ligue américaine de hockey.

McElhinney fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey le  contre les Sharks de San José en remplacement de Miikka Kiprusoff. Il dispute cinq matchs avec les Flames de Calgary avant l'acquisition de Curtis Joseph puis il est cédé aux Flames de Quad City de la Ligue américaine de hockey où il termine la saison. McElhinney est de retour à Calgary pour la saison 2008-2009, une fois de plus en tant que gardien de but remplaçant. Sa première victoire en 18 apparitions a lieu contre les Oilers d'Edmonton lors du dernier match de la saison 2009.

Le , les Flames l'envoient aux Ducks d'Anaheim en retour de Vesa Toskala.

Le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay en retour de Dan Ellis.

Le , il est réclamé au ballotage par les Sénateurs d'Ottawa.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Coyotes de Phoenix.

Le , McElhinney est échangé aux Blue Jackets de Columbus avec un choix de deuxième ronde au repêchage de 2012 (via Ottawa) et un choix de cinquième ronde au repêchage de 2013 pour Antoine Vermette.

Le , McElhinney est réclamé au ballottage par les Maple Leafs de Toronto. Il s'agit de sa  formation en carrière dans la LNH.

Le , il est réclamé au ballottage par les Hurricanes de la Caroline.

Il remporte la Coupe Stanley 2020 et 2021 avec le Lightning de Tampa Bay. Il est alors la doublure d'Andreï Vassilevski.

Le , il annonce sa retraite après avoir disputé 13 saisons dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002 || Tigers de Colorado College || NCAA || 9 || 6 || 0 || 1 || 441 || 15 || 2,04 || 91,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Tigers de Colorado College || NCAA || 37 || 25 || 6 || 5 ||  || 85 || 2,37 || 90,6 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Tigers de Colorado College || NCAA || 19 || 10 || 6 || 1 ||  || 41 || 2,42 || 90,6 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Tigers de Colorado College || NCAA || 25 || 21 || 3 || 1 ||  || 52 || 2,09 || 92,7 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH || 33 || 9 || 14 || 2 ||  || 68 || 2,52 || 91,2 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH || 57 || 35 || 17 || 1 ||  || 113 || 2,13 || 91,7 || 7 || 2 || 5 || 2 || 3 || 311 || 11 || 2,12 ||  || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Flames de Calgary || LNH || 5 || 0 || 2 || 0 || 150 || 5 || 2 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Flames de Quad City || LAH || 41 || 20 || 18 || 2 ||  || 88 || 2,28 || 91,1 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Flames de Calgary || LNH || 14 || 1 || 6 || 1 || 518 || 31 || 3,59 || 88,9 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 34 || 1 || 1,76 || 90 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Flames de Calgary || LNH || 10 || 3 || 4 || 0 || 502 || 27 || 3,23 || 88,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Ducks d'Anaheim || LNH || 10 || 5 || 1 || 2 || 521 || 24 || 2,76 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Ducks d'Anaheim || LNH || 21 || 6 || 9 || 1 || 996 || 57 || 3,43 || 89 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 7 || 3 || 4 || 0 || 399 || 17 || 2,56 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Pirates de Portland || LAH || 25 || 10 || 13 || 0 ||  || 70 || 3,04 || 90,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Coyotes de Phoenix || LNH || 2 || 1 || 0 || 0 || 72 || 2 || 1,67 || 94,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Falcons de Springfield || LAH || 49 || 29 || 16 || 3 ||  || 113 || 2,32 || 92,3 || 9 || 0 || 8 || 3 || 5 || 483 || 25 || 3,1 || 89,5 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 28 || 10 || 11 || 1 ||  || 64 || 2,7 || 90,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 32 || 12 || 14 || 2 ||  || 82 || 2,88 || 91,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 18 || 2 || 7 || 3 || 831 || 46 || 3,3 || 89 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 7 || 2 || 1 || 2 || 379 || 15 || 2,39 || 92,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 14 || 6 || 7 || 0 || 763 || 36 || 2,85 || 91,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 18 || 11 || 5 || 1 || 980 || 35 || 2,15 || 93,4 || 3 || 0 || 1 || 0 || 1 || 48 || 4 || 5,11 || 82,6 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 33 || 20 || 11 || 2 || 1978 || 85 || 2,58 || 91,2 || 2 || 0 || 5 || 3 || 2 || 269 || 9 || 2,01 || 93 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 18 || 8 || 7 || 3 || 1081 || 52 || 2,89 || 90,6|| 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 12 || 4 || 6 || 2 || 719 || 38 || 3,09 || 87,5 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 237 || 90 || 89 || 18 ||  || 578 || 2,82 || 90,9 || 11 || 2 || 7 || 3 || 3 || 350 || 14 || 2,4 || 91,3 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde|| 5 || || || 243 || 6 || 1,48 || 93,6 || 1 || || align=left| place

Notes et références 

Naissance en mai 1983
Naissance à London (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Colorado College
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Champion de la Coupe Stanley